Пенн — фамилия.

Известные носители

Мужчины 
 Пенн, Артур (1922—2010) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Пенн, Би Джей (род. 1978) — американский боец смешанных единоборств (ММА).
 Пенн, Джон (1805—1878) — английский инженер, изобретатель.
 Пенн, Зак (род. 1968) — американский сценарист, продюсер, актёр и режиссёр.
 Пенн, Ирвин (1917—2009) — американский фотограф и арт-редактор.
 Пенн, Крис (1965—2006) — американский актёр, брат Шона Пенна.
 Пенн, Кэл (род. 1977) — американский актёр и продюсер.
 Пенн, Уильям (адмирал) (1621—1670) — английский адмирал и политик.
 Пенн, Уильям (1644—1718) — один из отцов-основателей США и их первой столицы — Филадельфии.
 Пенн, Уильям (1883—1943) — американский перетягиватель каната.
 Пенн, Шон (род. 1960) — американский актёр и кинорежиссёр. Лауреат премии «Оскар» (2004, 2009).

См. также 
 Пен